Niemcy:
 Bischofsheim – dzielnica Maintal
 Bischofsheim – dzielnica Zeil am Main
 Bischofsheim – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau
 Bischofsheim in der Rhön – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Zobacz też:
 Bischoffsheim
 Gau-Bischofsheim
 Neckarbischofsheim
 Tauberbischofsheim